Натуральне число 895
 895 рік до нашої ери
 895 рік нашої ери